Ивон Бурж (29 июня 1921, По, Пиренеи Атлантические, Франция — 18 апреля 2009, Париж, Франция) — французский политический деятель, колониальный администратор, губернатор Верхней Вольты (1956—1958), Французской Экваториальной Африки (1958—1960), министр обороны Франции (1975—1980).

Биография 
Родился в семье военного.

Окончил юридический факультет Университета Ренна, получив право заниматься адвокатской практикой.

С 1940 г. — участник Французского Сопротивления,

в 1942—1947 гг. служил в префектурах Ренна и Иль и Вилена.

В 1947—1951 гг. — супрефект Эрстена (Эльзас).

С 1951 г. — в администрации Французской Экваториальной Африки.

В 1956—1958 гг. — губернатор Верхней Вольты,

в 1958—1960 гг. — последний Верховный комиссар Французской Экваториальной Африки. На этом посту содействовал переходу бывших колоний к независимости.

В 1961 г. возвращается во Францию и становится начальником штаба МВД.

В 1962 г. вступает в голлистский Союз за новую республику (UNR), до 1967 г. — мэр Динара (Бретань).

В 1962—1965 и в 1973—1975 гг. — депутат Национального Собрания Франции.

В 1965—1966 гг. — министр по вопросам научных исследований,

в 1966—1967 гг. — министр информации,

в 1967—1968 гг. — министр по вопросам европейского экономического сотрудничества (à la Coopération),

в 1968—1972 гг. — государственный секретарь по иностранным делам.

В 1972—1973 гг. — министр торговли,

в 1975—1980 гг. — министр обороны Франции.

В 1980—1998 гг. — член французского Сената.

В 1986—1998 гг. — председатель регионального Совета Бретани.

С 1998 г. в отставке.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20160303212159/http://www.charles-de-gaulle.org/pages/la-memoire/accueil/hommages/hommage-a-yvon-bourges.php

 http://www.lefigaro.fr/politique/2009/04/19/01002-20090419ARTFIG00017-la-mort-d-yvon-bourges-figure-du-gaullisme-.php

Политики Франции
Главы военного ведомства Франции